Babnigg ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Babnigg (1793–1872), österreichischer Opernsänger
 Emma Mampe-Babnigg (1825–1904), österreichische Opernsängerin